

Sigle 
 Animal Rights Militia  – movimento animalista affiliato e spesso confuso con l'Animal Liberation Front
 Anti Radiation Missile  – missile antiradar

Informatica 
 Architettura ARM  – famiglia di microprocessori
 ARM Holdings  – produttore di microprocessori britannico

Codici 
 arm – codice ISO 639-2/B per la lingua armena
 ARM – codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Armenia
 ARM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Peso argentino moneta nazionale (ora ARS), ex valuta dell'Argentina

Mineralogia 
 Arm – abbreviazione di armalcolite

Pagine correlate 
 Arms

Altri progetti